Brkich est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Amber Brkich (née en 1978), personnalité de la télévision américaine
Greg Brkich (né en 1958), homme politique canadien de la Saskatchewan

Homonymie de patronyme